

Цепелюв — гміна в Ліпському повіті Мазовецького воєводства
 Цепелюв — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Цепелюв — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства